Peixe-unicórnio - peixes do gênero Naso, da família Acanthuridae
 Peixe-unicórnio
 Peixe-unicórnio
 Peixe-unicórnio

Desambiguação